Vício Pélvico é quando a criança tem tamanho normal, porém a bacia óssea da mãe não tem a abertura necessária para a passagem dele, com grande frequência em mulheres negras e pardas. Isso já pode ser visto pelo médico, durante o pré-natal, de acordo com medidas realizadas por ele, através do toque.

Obstetrícia